

Patronyme 

 Ed Lauter (1938–2013), acteur américain ;
 Hans Lauter, (1914 - 2012), résistant antinazi et homme politique est-allemand ;
 Harry Lauter (1914–1990), acteur américain ;
Kristin Lauter (née en 1969), mathématicienne et cryptographe américaine.
Margarete Lauter, (1925–2004), marchande d'art et galeriste allemande
Rolf Lauter, (née en  1952), historien de l'art allemand

Toponyme 

 Lauter, une commune de Bavière (Allemagne) ;
 Lauter, une commune de Saxe (Allemagne) ;
 Lauter, rivière franco-allemande tributaire du Rhin ;
 Lauter, rivière allemande tributaire du Glan.

Homonymie de patronyme